Regenbogenbrücke steht für:

 Regenbogenbrücke in der germanischen Mythologie, siehe Bifröst 
 Regenbogenbrücke (Dortmund), Fußgängerbrücke in Dortmund

Siehe auch:
 Rainbow Bridge